Мирбель - фамилия:

 Мирбель, Лизинская де (1796—1849) — французская художница-миниатюрист.
 Мирбель, Шарль-Франсуа Бриссо де (1776—1854) — французский ботаник и политик.

См. также 
 Мирабель
 Марбелья